Ю́рий Васи́льевич Парфёнов (19 января 1946, село Булгаково, , Башкирская ССР) — российский джазовый музыкант (труба, флюгельгорн, альтгорн), композитор. Заслуженный артист России (1997).

Биография 
Юрий Васильевич Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове (Башкирия). Начал играть на трубе в духовом оркестре Дворца пионеров во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Окончил Фрунзенское музыкальное училище (Фрунзе, Киргизская ССР). Окончил Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года жил в республиках Средней Азии и Казахстане. В 1984 году переехал в Балашиху Московской области.

Критики заговорили о никому не известном алма-атинском трубаче после выступлений на фестивале в Фергане (1978) и в Ярославле (1978).

В 1980—1983 годах играл в алма-атинских ансамблях «Бумеранг» и «Медео».

С 1984 года Парфенов работает в оркестре Олега Лундстрема, но изредка собирает ансамбль для исполнения собственной музыки. В 1992 он подключился к фри-джазовому ансамблю «Три О» Сергея Летова, несколько позже к Оркестру московских композиторов.

Автор инструментальных пьес «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки».

С 2011 года является участником группы Аукцыон.

LP 
 Ансамбль Олега Гоцкозика. «Восточная сюита». Мелодия (СССР) С60-13075-76, 1979 г.
 Джаз-ансамбль «Бумеранг» под управлением Т. Ибрагимова. «Мелодия» С60-18719-20, 1982 г.
 Ансамбль «Бумеранг». Авторская пластинка «Орнамент». «Мелодия». С60-21321 007. 1984 г.
 Ансамбль под управлением Панова. «Вирго». «Мелодия», 1987 г.
 оркестр Олега Лундстрема. « В стиле свинг» (In Swing Time). Мелодия (СССР) С60 23709 006, 1986 г.
 Alex Rostotsky/Yuri Parfenov-Once Upon a Time in the City of Kazan- COSMIC SOUNDS LONDON 2001 г.

CD 
 Ансамбль «Бумеранг». «Mobile Fidelity Sound Lab» (США) MF CD 908.
 Оркестр Московских композиторов. «Короли и капуста». «Leo Records & Laboratory» (Англия).
 Квартет Николая Панова. «Индийский проект». Екатеринбург, Россия, 1994 г.
 Ансамбль Николая Панова «Джазовая галерея». РМР-0002, 1995 г.
 Оркестр Московских композиторов. «An Italian Love Affair». «Leo Records & Laboratory», LEO LAB CD 019, 1996.
 Сергей Летов — Юрий Парфенов. Тайное Учение. HOR Records hcd-066
 Alex Rostotsky/Yury Parfenov. Once Upon a Time in the City of Kazan Cosmic Sounds CS-17
 Embryo. Tour 98 Istambul — Casablanca. Schneeball LC 5372
 Sainkho and TRI-O. Forgotten streets of St. Petersburg Leo Records CD LR 439
 Джаз-бас-театр Александра Ростоцкого. Когда рыбы думают о прошлом.
 EMBRYO 2000 live vol. 1 Indigo 9753-2
 Оркестр Московских Композиторов. /LET PEREMSKY DREAM/ LEO LAB СВ 035 1997
 VARNA SUMMER Festival 1997 live recorded (MAGIC WATER) A.Vapirov ensemble
 Джаз-бас-театр Александра Ростоцкого-Splashes
 moscow composers orchestra & sankho /Live at city garden/1994 Germany Cologne
 VARNA SUMMER Festival 1996 live recorded/This time forever/International big band.AVA RECORDS 006
 moscow composers orchestra.Recorded live at Porgy and Bess.Wien,Austria 1998
 Bitov-quintet./ The hour of sad choices…/live recorded in New-York 1998

Примечания

Ссылки 
 Юрий Парфёнов на сайте www.letov.ru 
 Звёзды джаза. Парфёнов Юрий Васильевич 
 Яндекс. Словари › Джаз. XX век, 2001

Выпускники Узбекской консерватории
Джазмены России
Персоналии:Балашиха
АукцЫон